IML est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Institut international de Management pour la Logistique
Institut médico-légal de Lyon ;
 Institut médico-légal de Paris ;
 Interactive Matrix Language, un module de la suite de logiciels SAS ;
 International Microgravity Laboratory 1 et International Microgravity Laboratory 2 ;
 ;
Intermédiation locative ; 

IML est un code qui peut représenter :
 Affine, selon son code à la bourse de Paris.